CRHBP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 322 амінокислот, а молекулярна маса — 36 144.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки